Марсельская жилая единица () — семнадцатиэтажный жилой комплекс из 337 квартир 23 типов в Марселе, расположенный на бульваре Мишле. Строился с 1945 по 1952 год. Здание поднято на мощных опорах.

Типы квартир 
В здании всего 23 типа квартир: для холостяков, мало- и многосемейных и др.

Устройство этажей и коридоров 
В доме расположено пять коридоров — «внутренних улиц». Средняя «улица» — торговая, связывает квартиры с учреждениями торговли и обслуживания. Сами квартиры располагаются в два уровня в коридоре.

Влияние 

Проект был экспериментом Ле Корбюзье с серией идей в областях стандартизации и методов строительства.

В сердце проекта находится концепция: свободная постановка в пространстве многоэтажных зданий.

Проект стал опытом организации образа жизни средствами архитектуры. Архитектура задавала соотношение индивидуального и коллективного.

Марсельский дом стал прототипом для «жилых единиц» Ле Корбюзье в Нант-Резе, Берлине (англ.), Брие-ан-Форе (фр.) и Фирмини (фр.).

Проект оказал влияние на множество построек по всему миру.

Российский академик архитектуры И. Г. Лежава, не раз посетивший жилую единицу, сформировал её архитектурный анализ в статье о творчестве Ле Корбюзье. Фрагмент:

Примечания

Ссылки 
 Жилая единица (Unité d’Habitation), Марсель, Франция. 1945—1952
 Марсельский блок Ле Корбюзье. Архитектурный анализ академика И. Г. Лежавы, статья «Ле Корбюзье. Восприятие пространства»
 Академик архитектуры И. Г. Лежава, о взаимовлиянии Марсельского блока Ле Корбюзье и проектов русских конструктивистов, в статье Вспомнить всё

Здания и сооружения Марселя
Здания и сооружения, построенные в 1952 году
Здания и сооружения, заложенные в 1945 году
Ле Корбюзье
Появились в 1952 году во Франции